Мисс мира 1959 () — 9-й ежегодный конкурс красоты, состоявшийся 10 ноября 1959 года в театре «Лицеум», Лондон, Великобритания. 37 участниц боролись за титул. Победу одержала Корин Роттшефер, представлявшая Нидерланды.

Результаты

Участницы

Вернувшиеся и дебютировавшие страны 
 Аргентина, Гана, Гибралтар, Гонконг, Индия, Иордания, Корея, Парагвай, Перу, Португалия, Пуэрто-Рико, Федерация Родезии и Ньясаленда и Уругвай участвовали в первый раз.
 Мисс Гондурас последний раз участвовала в 1955 году.
 Австрия, Финляндия и Люксембург последний раз участвовали в 1957 году.

Дополнительно 
 Четыре участницы в разные годы выступили на конкурсе «Мисс Европа»: Корин Роттшефер (Нидерланды) в 1957 году, Жозе Пундель (Люксембург) и Берит Грюндвиг (Норвегия) в 1959 году, Диана Идальго (Бельгия) в 1960 году. Корин Роттшефер завоевала титул Мисс Европы в 1957 году, а приняв участие в конкурсе «Мисс Вселенная 1958», прошла в полуфинал. Остальные успеха не добились.
 На конкурсе «Мисс Вселенная» Жозе Пундель (Люксембург) принимала участие в 1959 году, Мария Кардозо (Португалия) — в 1960 году и Амалия Скуффи (Аргентина) — в 1967 году. Ни одна из них не достигла высоких результатов.

См. также 
 Мисс Вселенная 1959

Примечания

Ссылки 
 
 

1959
События 10 ноября
Ноябрь 1959 года
1959 год в Лондоне